Bonan Dolok I (Sijama Polang), een plaats in Indonesië
Bonan Dolok I (Balige), een plaats in Indonesië